Pensieri – opera letteraria di Blaise Pascal
Pensieri – opera letteraria di Giacomo Leopardi